Баджуні — острови біля берегів Сомалі.
 Баджуні — народність, що проживає на однойменних островах і в сусідніх прибережних районах Сомалі і Кенії.